NGC 6208 (другие обозначения — OCL 964, ESO 179-SC14) — рассеянное скопление в созвездии Жертвенник.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6208
Жертвенник (созвездие)
Рассеянные скопления